El término Banggi puede referirse a:
un municipio de Filipinas, Banguí;
una isla de Indonesia, Banguey.